El Sueño de Xavier es la filosofía de Charles Xavier (Profesor X), personaje ficticio perteneciente al universo Marvel, en la que postula la coexistencia pacífica entre humanos (Homo sapiens) y mutantes (Homo superior). Este sueño es seguido por los discípulos de Xavier, los X-Men.

Sus principales opositores son Magneto, la Hermandad de Mutantes Diabólicos, y los Acólitos, que proponen la resistencia ante la opresión humana; Apocalipsis, que promueve la supervivencia del más fuerte, aun a costa de la extinción del más débil; así como también los "Amigos de la Humanidad" y otras organizaciones anti-mutantes.

Se puede destacar que en la serie La Era de Apocalipsis, ambientada en un presente alternativo, Xavier murió hace muchos años pero el "Sueño de Xavier" es llevado adelante de todas formas por el líder de los X-Men de esta realidad: Magneto.

X-Men